Winzerer ist der Familienname folgender Personen:

Winzerer bezeichnet:
 Winzerer Höhen, Höhenzug in Regensburg
 Winzerer Fähndl, Festzelt, siehe Festzelte auf dem Oktoberfest #Winzerer Fähndl – Paulaner-Festhalle

Siehe auch:
 Winzer (Begriffsklärung)